Njallaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Njallaure (Jokkmokks socken, Lappland, 735534-167628), sjö i Jokkmokks kommun,  (21,6 ha)
Njallaure (Jokkmokks socken, Lappland, 736434-168365), sjö i Jokkmokks kommun,  (27,3 ha)
Njallaure (Jokkmokks socken, Lappland, 741031-170896), sjö i Jokkmokks kommun,  (17,1 ha)
Södra Njallaure, sjö i Jokkmokks kommun,  (30,1 ha)

Se även
Njallejaure

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn